

Patronyme 
Lecœur est un nom de famille notamment porté par :

 Paul-Augustin Lecœur (1848-1942), prélat français, évêque de Saint-Flour ;
 Auguste Lecœur (1911-1992), homme politique français ;
 Constant Lecœur (1923-2000), homme politique français ;
 Maurice Lecœur (1934- ), écrivain français ;
 Erwan Lecœur (1970- ), sociologue et politologue français ;
 Vincent Lecœur (1974- ), acteur français.

Variante patronymique : Le Cœur 
 Charles Le Cœur (1830-1906), architecte et mécène français.
 Yann Le Cœur (1902-1951), écrivain français, auteur de roman policier.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand